Downfall: A Horror Adventure Game () — компьютерная игра в жанре квест с элементами хоррора, выпущенная компанией Harvester Games. Игра выполнена в рисованном стиле в мрачных тонах. Главным протагонистом выступает Джо Дэвис, мужчина средних лет, женатый на Айви Дэвис. В России игра вышла 27 января 2010 года, локализацией выступила студия Акелла. 

15 февраля 2016 года состоялось переиздание игры под названием Downfall Redux.

История создания 
По словам Ремигуша «Рема» Михальски, который единолично представляет компанию Harvester Games, он хотел сделать такую игру, в которую хотел бы играть сам. Downfall: A Horror Adventure Game стала его первым проектом и «началась как эксперимент, который становился всё лучше и лучше». Михальски на момент разработки жил в Англии, и по своим словам, «был никем», работал в больницах и отелях, рисовал игру во времена ночных смен в доме для престарелых. Свой опыт общения с пациентами он использовал в игре:

Город, где развиваются события игры, основан на Сидмуте, где Михальски прожил около года. Разработчик восхищался английской архитектурой и хотел воссоздать похожее ощущение. Рисовал игру Рем Михальски вручную:
Создавая игру, Михальски, по своим словам, намеревался шокировать игрока и позволить самостоятельно интерпретировать сюжет.

Сюжет 
Джо вместе со своей женой Айви прибывают в отель. Айви, судя по поведению, уже давно начала терять рассудок, и Джо, видя это, решил устроить для их обоих отдых в этом самом отеле. Как только они оба переступают порог своего номера, между ними вспыхивает ссора. После этой ссоры Джо решает поспать. Проснувшись, Джо замечает, что Айви исчезла. У консьержа Джо узнаёт, что Айви находится в номере некой женщины по имени Софи. Софи — это женщина, «похитившая» Айви, и для её спасения Джо решительно готов пойти на всё.

Геймплей 
Так как это point-and-click игра, в ней нужно искать различные предметы для решения разных головоломок и задач. Джо может перемещаться по различным локациям. В номере своего отеля протагонист может выспаться, если он того пожелает. Диалоги так же играют важную роль в игре, ибо от некоторых вариантов ответа зависят концовки игры. У Джо есть инвентарь, в который он помещает все предметы, которые нашёл.

Музыка 
Музыкальной составляющей игры занимался старший брат Рема Михальски – Михаэль Михальски, известный под творческим псевдонимом micAmic.

 Killing Memories
 Dead Bird’s Songs
 Elviron
 Always
 Dear Diary
 My Pillar of Reality
 Devil Came Through Here
 We’re Over The Bridge Now
 Temptation
 This House Is My Castle
 Give It Back
 Porn Music
 Sophie
 Cracks in the Mirror
 Going Crazy
 This Ends With A Twist
 Thousand Shades of Red
 The Last Cigarette
 The Last Cigarette version 2
 Tunnel
 The Good Doctor

Критика

Рецензент Дмитрий Кудрявцев на портале Игры Mail.ru отмечает, что сюжет начинается довольно шаблонно, однако игра действительно способна напугать.

Downfall: Redux 
В 2016 году Михальски выпустил в Steam ремейк игры под названием Downfall: Redux. По словам разработчика, большой успех его второй игры – The Cat Lady, и желание фанатов увидеть оригинальную Downfall в Steam заставил Михальски задуматься о том как это устроить. Несмотря на то, что оригинальная игра, по словам Михальски, помогла запустить его карьеру, он откинул идею загрузить её в Steam, поскольку она уже не устраивала его с точки зрения качества:

Михальски считал, что оригинальная игра нуждалась в исправлении и решил «взять эту сырую массу и слепить из неё пристойную игру», так появилась Downfall: Redux.

 Одна из персонажей игры, Агнес, названа в честь супруги Рема Михальски.
В 2014 году игра стала полностью бесплатной.

См.также 

 The Cat Lady

Примечания

Ссылки 

 Данил Свечков. «Польский Кодзима»: вселенная Рема Михальски // 13 сентября 2017, DTF
 Дмитрий Мучкин. «Настоящие инди создаются в гараже»: беседа с «польским Кодзимой» Ремом Михальски // 26 июля, DTF
 Рецензия на игру на сайте Игры Mail.ru

Компьютерные игры 2009 года
Игры для Windows
Survival horror
Квесты
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры, изданные Акеллой
Компьютерные игры, разработанные Harvester Games
Игры, сделанные на Adventure Game Studio
Компьютерные игры с альтернативными концовками